A Flavius római név nagyon gyakori a késői császárkorban. Nőnemű alakja: Flavia. Jelentős képviselői:

 Flavius-dinasztia, három császárkori uralkodóból álló uralkodóház
 Titus Flavius Vespasianus római császár; 9–79
 Iosephus Flavius; 37–100
 II. Titus Flavius Vespasianus római császár; 39–81
 Titus Flavius Domitianus római császár; 51–96
 Lucius Flavius Arrianus Xenophon; 95–180
 Flavius Vopiscus Syracusius; római történetíró
 Flavius Caper; római grammatikus
 Flavius Constantius „Chlorus” római császár; 250–306
 Flavius Valerius Severus római császár; ?–307
 Flavius Galerius Licinius római császár; 263–325
 Caius Flavius Valerius Aurelius Constantinus római császár; 272–337
 Flavius Iulius Crispus; I. Constantinus kivégzett fia, consul 324-ben
 Flavius Magnus Magnentius 303–353
 Flavius Salustius Arbitio; Iulianus alatt praetorianus praefectus, a 355. év consulja
 Flavius Iulius Iulianus; consul 325-ben, Egyptus helytartója
 Flavius Iulius Constantius római császár; 317–361
 Flavius Valentinianus római császár; 321–375
 Flavius Valens római császár; 328–378
 Flavius Iulius Constans; ?–350
 Flavius Nevitta; consul 362-ben, római hadvezér
 Flavius Varronianus; consul 364-ben
 Flavius Iulius Dalmatius; I. Constantinus egyik öccse
 Flavius Dalmatius; idősebb Dalmatius fia
 Flavius Hannibalianus; idősebb Dalmatius fia
 Flavius Iulius Constantius; I. Constantius másik öccse, Iulianus és Gallus apja
 Flavius Constantius Gallus; 325/6–354
 Flavius Iulianus római császár; 331–363
 Flavius Sosipater Charisius; római grammatikus
 Flavius Claudius Iovianus római császár; 331–364
 Flavius Theodosius római császár; 347–395
 Flavius Stilicho; 359–408
 Flavius Polemius; consul
 Flavius Ursus; consul
 Flavius Mallius Theodorus
 Flavius Arbogastes; ?–394
 Flavius Eugenius; ?–394
 Flavius Bauto; magister militum
 Flavius Arcadius bizánci császár; 377–408
 Flavius Honorius római császár; 384–423
 Flavius Gaudentius; Aëtius apja
 Flavius Aëtius; 396–454
 Flavius Ardabur Aspar; ?–471
 Flavius Libius Severus Serpentius római császár; 420–465
 Flavius Merobaudes; római költő, államférfi
 Flavius Orestes; 425–476
 Flavius Basiliscus bizánci császár; ?–476
 Flavius Romulus Augustulus római császár; 461–511
 Flavius Theodahadus keleti gót király; 482–536
 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus; 485–585
 Flavius Belisarius; 505–565
 Flavius Cresconius Corippus

 Flavia Iulia Helena; I. Constantinus anyja
 Flavia Iulia Constantia; Constantius Chlorus leánya, Licinius császár felesége
 Flavia Helena; I. Constantinus leánya, Iulianus császár felesége
 Flavia Basilina; Flavius Iulius Iulianus leánya, Iulianus császár anyja
 Flavia Eusebia; II. Constantius felesége
 Flavia Maximiana Theodora; Maximianus császár fogadott leánya, Constantius Chlorus felesége
 Fausta Flavia Maxima; I. Constantinus felesége, Maxmianus leánya
 Flavia Maxima Constantia; II. Constantius leánya, Galerius császár felesége

 Flavius-palota
 Fláviusz; utónév
 6304 Josephus Flavius; kisbolygó

 Legio I Flavia Constantia
 Legio I Flavia Gallicana Constantia
 Legio I Flavia Martis
 Legio I Flavia Pacis
 Legio I Flavia Theodosiana
 Legio II Flavia Constantia
 Legio II Flavia Virtutis
 Legio III Flavia Salutis
 Legio IV Flavia Felix
 Legio XVI Flavia Firma